Мойынкумский район () — административная единица на юге Казахстана в Жамбылской области.

Административный центр — аул Мойынкум.

Площадь территории района — 50,4 тыс. км², район самый крупный по территории в области.

Аким района — Мусаев Маден Токтарбайулы.

История 
Район образован 31 декабря 1964 года.

Демография 
Население района — 32 539 человек (2019).

Динамика изменения численности населения c 1999 по 2002 годы:

Национальный состав

Административное устройство 
Район включает в себя 16 сельских округов.

Мойынкумский сельский округ 
 аул Мойынкум (Фурмановка)

Акбакайский сельский округ 
 село Акбакай

Аксуекский сельский округ 
 село Аксуек

Биназарский сельский округ 
 село Биназар

Бирликский сельский округ 
 село Бирлик

Жамбылский сельский округ 
 село Жамбыл

Карабогетский сельский округ 
 село Карабогет
 село Кумозек
 село Сарыозек

Кенесский сельский округ 
 село Айдарлы

Кызылталский сельский округ 
 село Кокжелек
 село имени Назарбекова А.

Кылышбайский сельский округ 
 аул имени Кылышбай Ержанулы (Талды-озек)

Мирненский сельский округ 
 село Мирный

Кызылотауский сельский округ 
 аул Кушаман

Мынаралский сельский округ 
 село Мынарал
 село при станции Кашкантениз
 село при станции Мынарал
 Самал — городок цементного завода (вводится в эксплуатацию)

Уланбельский сельский округ 
 село Уланбель

Хантаусий сельский округ 
 село Хантау
 село при станции Жидели
 село при станции Кияхты

Чиганакский сельский округ 
 село Шыганак
 село Бурубайтал
 село при станции Бурубайтал

Памятники архитектуры 
 Мавзолей Айжигит-калпе
 Мавзолей Куралай-Сулу
 Мавзолей Болекбая
 Мавзолей Ботабая

Примечания 

Мойынкумский район